Бирченко; Бірченко

 Бирченко Денис Євгенійович — лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни..
 Бірченко Іван Кузьмич (1913—1961) — майор Радянської Армії, учасник радянсько-японської війни, Герой Радянського Союзу.
 Бирченко Олег Вікторович (1995—2022) — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Примітки 

Прізвища на -ко